Ola Vigen Hattestad (ur. 19 kwietnia 1982 w Askim) – norweski biegacz narciarski, mistrz olimpijski, czterokrotny medalista mistrzostw świata oraz trzykrotny zdobywca małej kryształowej kuli za zwycięstwo w klasyfikacji sprinterskiej Pucharu Świata.

Kariera sportowa 
Na arenie międzynarodowej zadebiutował 1 grudnia 2001 roku w norweskim Gålå w biegu na 10 kilometrów, gdzie zajął 62. miejsce. Po tym stracie jeszcze dwukrotnie startował w biegach długich. 30 listopada 2002 roku wystartował w pierwszych zawodach sprinterskich w których zajął 10. miejsce. Od tej pory nie zajmował wysokich lokat w konkurach. Jednak 6 marca 2003 roku w Oslo uczestniczył w swoich pierwszych zawodach Pucharu Świata. W rozgrywanym wtedy sprincie zajął 34. miejsce w kwalifikacjach i nie udało mu się awansować do głównej części zawodów. Pięć dni później wystartował w zawodach sprinterskich w Drammen jednak i tu nie udało mu się awansować do najlepszej trzydziestki, zajmując 44. miejsce. Rok później również wystartował w Drammen i tym razem nie skutecznie uzyskując trzydziesty ósmy rezultat kwalifikacji.

Przełomowym sezonem w karierze Ola Vigena Hattestada był sezon 2004/2005. Po zwycięstwie 22 stycznia 2005 roku w zawodach Pucharu Alp odbywających się w Oberstdorfie oraz zdobyciu piątego miejsca w mistrzostwach Norwegii w biegu sprinterskim uzyskał możliwość startu w pierwszych zawodach Pucharu Świata poza granicami Norwegii. 13 lutego 2005 roku w Reit im Winkl po raz pierwszy w karierze awansował do głównej fazy zawodów, gdzie ostatecznie zajął piąte miejsce, zwyciężając w finale pocieszenia. Prawie miesiąc później w Lahti uzyskał trzeci czas kwalifikacji, a podczas głównych zawodów ponownie zajął piąte miejsce. Do końca sezonu jeszcze dwukrotnie wystartował w Pucharze Świata. W Drammen był ósmy, a podczas zawodów w Göteborgu po raz pierwszy zwyciężył w kwalifikacjach oraz awansował do biegu finałowego, gdzie zajął trzecie miejsce. Kolejny raz na podium znalazł się w grudniu 2005 roku. W kanadyjskim Vernon zajął trzecie miejsce.

W 2006 roku po raz pierwszy wystartował na igrzyskach olimpijskich, gdzie odpadł w półfinale zajmując ostatecznie dwunastą pozycję. W 2007 roku został wicemistrzem Norwegii w sprincie mężczyzn przegrywając jedynie z Trodem Iversenem. Po tych zawodach uczestniczył w trzech kolejnych startach sprinterskich w Pucharze Świata. W Rybińsku był 30., w Otepää 23., a 15 lutego po raz pierwszy w karierze zwyciężył w konkursie Pucharu Świata w chińskim Changchun. Od tej pory Norweg w większości startów znajdował się w czołówce zawodów sprinterskich. W sezonie 2007/2008 pięciokrotnie stawał na podium, wygrywając przy tym zawody w Drammen w marcu 2008 roku. W klasyfikacji generalnej był czternasty, ale bardzo dobre starty w sprintach dały mu małą kryształową kulę za zwycięstwo w klasyfikacji sprinterskiej. Jeszcze lepiej zaprezentował się w sezonie 2008/2009, kiedy to zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej i po raz drugi zwyciężył w klasyfikacji sprinterskiej. Dokonał tego ośmiokrotnie stając na podium, z czego sześciokrotnie wygrywał, a dwa razy był trzeci. Podczas mistrzostw świata w Libercu zdobył złote medale w sprincie indywidualnym oraz sprincie drużynowym wraz z Johanem Kjølstadem.

W 2010 roku wystartował na igrzyskach olimpijskich w Vancouver, gdzie zajął czwarte miejsce w sprincie techniką klasyczną. Walkę o brązowy medal przegrał ze swoim rodakiem Petterem Northugiem. Był to jego jedyny start na tych igrzyskach. W sezonach 2009/2010 i 2010/2011 łącznie pięciokrotnie stawał na podium, w tym 28 listopada 2009 roku w Ruce i 15 stycznia 2011 roku w Libercu zwyciężył. Był ponadto trzykrotnie drugi, dzięki czemu zajął drugie miejsce w klasyfikacji sprinterskiej sezonu 2010/2011. W 2011 roku wystąpił na mistrzostwach świata w Oslo, gdzie był czwarty w sprincie techniką dowolną, tym razem w walce o brązowy medal uległ Emilowi Jönssonowi ze Szwecji. Na tych samych mistrzostwach wspólnie z Petterem Northugiem wywalczył srebrny medal w sprincie drużynowym.

Życie prywatne 
Obecnie mieszka w norweskiej miejscowości Ørje, jego partnerką jest słoweńska biegaczka narciarska Katja Višnar z którą ma dziecko. Zna dwa języki: norweski oraz angielski.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w zawodach

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS-u 
  
 Oficjalna strona (wersja archiwalna)

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
Norwescy biegacze narciarscy
Norwescy olimpijczycy (Turyn 2006)
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1982
Norwescy olimpijczycy (Vancouver 2010)
Ludzie urodzeni w Askim